Крауснік-Грос-Вассербург () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпреевальд. Складова частина об'єднання громад Унтершпреевальд.

Площа — 54,54 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу